Алваро Луїс Майор де Акіно — бразильський футболіст
 Бенігно Акіно III — президент Філіппін
 Корасон Акіно — президент Філіппін
 Педро Акіно — перуанський футболіст
 Убальдо Акіно — парагвайський футбольний арбітр
 Хав'єр Акіно — мексиканський футболіст